Лапин, Владимир: Лапин, Владимир Викентьевич (род. 1954) — российский историк.
 Лапин, Владимир Петрович (1945—2005) — российский поэт.
 Лапин, Владимир Христофорович (1909—1974) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.